Miguel Leal ist der Name folgender Personen:

* Miguel Leal (Reiter) (1961–2021), portugiesischer Springreiter
 Miguel Leal (Fußballtrainer) (* 1965), portugiesischer Fußballtrainer